Jméno a příjmení Jozef Horváth má více nositelů:

 Jozef Horváth (politik) (*1908-?) – československý a slovenský politik, poválečný poslanec za Demokratickou stranu v letech 1945–1948, pak v exilu
Jozef Horváth (fotbalista) (*1959) – slovenský fotbalista v 80. letech 20. století, hráč TJ DAC Poľnohospodár Dunajská Streda